

Persone
 Cesare Goldmann – imprenditore e politico italiano
 Emma Goldmann – anarchica, attivista e saggista russa naturalizzata statunitense
 Hans Goldmann – medico oftalmologo ceco
 Isabella Goldmann – architetto, giornalista e regista italiana
 Lucien Goldmann – docente e sociologo rumeno naturalizzato francese
 Max Goldmann, noto come Max Reinhardt – regista, attore teatrale e produttore teatrale austriaco naturalizzato statunitense
 Nahum Goldmann – politico tedesco

Altro
 Goldmann Verlag – casa editrice tedesca